Das Arrondissement Bagnères-de-Bigorre ist eine Verwaltungseinheit im französischen Département Hautes-Pyrénées innerhalb der Region Okzitanien. Verwaltungssitz (Unterpräfektur) ist Bagnères-de-Bigorre.

Im Arrondissement liegen vier Wahlkreise (Kantone) und 170 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton La Haute-Bigorre
 Kanton Neste, Aure et Louron
 Kanton La Vallée de l’Arros et des Baïses (mit 43 von 70 Gemeinden)
 Kanton La Vallée de la Barousse

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Bagnères-de-Bigorre sind:

Neuordnung der Arrondissements 2017 

Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde aus dem Arrondissement Tarbes die Fläche der 13 Gemeinden Arné, Bonrepos, Castelbajac, Galan, Galez, Hiis, Houeydets, Libaros, Montastruc, Recurt, Sabarros, Sentous und Tournous-Devant dem Arrondissement Bagnères-de-Bigorre zugewiesen.

Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
bis 2018: Beyrède-Jumet, Camous

bis 2017: Benqué, Molère

bis 2016: Armenteule

Bagneresdebigorre
Département Hautes-Pyrénées